Tytus steht für:
 Tytus (Vorname), männlicher Vorname 

Tytus ist der Familienname von:
 Robb de Peyster Tytus (1876–1913), US-amerikanischer Künstler und Amateur-Archäologe